Objecte: la matrioixca, o nina russa, és un tipus de nina tradicional russa.
 Pel·lícula: Nines russes és una pel·lícula catalana de l'any 2002.